Het ATP-toernooi van Rosmalen 2012 (met de officiële naam UNICEF Open 2012) werd gespeeld van 18 tot en met 23 juni 2012. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het enkeltoernooi werd gewonnen door David Ferrer uit Spanje. Het dubbelspel werd gewonnen door Robert Lindstedt (Zweden) en Horia Tecău (Roemenië).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen